Пилипче — населённые пункты Украины:
 Пилипче — село, Барышевский район, Киевская область.
 Пилипче — село, Борщёвский район, Тернопольская область.

См. также
 Пилипча